Kontaminacija (kasnolat. contaminatio: ukaljanost, ljaga) može značiti:
 kontaminacija je prvotno: onečišćenje, uprljanje, opoganjenje koje nastaje u dodiru ljudi i stvari s nečim što se smatra nečistim, zlim, prokletim, zabranjenim i tako dalje. Kontaminacija je isto onečišćenje, zagađenje; onečišćenje tijela, predmeta, odjeće i obuće, živežnih namirnica i drugog zaraznim klicama, otrovnim ili radioaktivnim tvarima. Uklanjanje onečišćenja različitim postupcima (mehaničkim, kemijskim) naziva se dekontaminacija.
 kontaminacija ili onečišćenje je, u zaštiti okoliša, unošenje u okoliš kemijskih tvari ili energije koja uzrokuje ili može uzrokovati dokazivu štetu, onemogućuje neku od poželjnih ili tradicionalnih djelatnosti ili smanjuje opću dobrobit, uključujući i estetske vrijednosti.
 kontaminacija je taloženje ili upijanje radioaktivnih tvari, kemijskih ili bioloških agensa u pojedinim područjima, na osoblju i objektima, čime se zagađuje okoliš. Može zajedno ili odvojeno obuhvatiti zagađenje zraka, zemljišta i vode. Živi organizam može biti kontaminiran izravno, dodirom s radiološko-kemijsko-biološkim agensima, ili neizravno, preko kontaminiranoga zraka i drugih kontaminiranih tvari i predmeta. Kontaminacija može biti unutarnja, kada se agensi unose u tijelo, i vanjska, kada ostaju na koži. Ona je vrlo ozbiljna, a često i smrtonosna prijetnja za živi organizam pa je nužno provoditi potrebne mjere zaštite i detekcije, te dekontaminacije radi ublažavanja posljedica.
 kontaminacija (lingvistika), u lingvistici, je pojam koji označuje analogijsko djelovanje jednog elementa (riječi, konstrukcije, glasovne jedinice) na drugi tako da među njima dođe do križanja, udruživanja ili pak do miješanja dijelova različitih riječi u novu riječ, na primjer prema njem. Kartoffel (krumpir, disimilacijom od starijega Tartüffel < starijega tal. tartufolo) i Erdapfel ("zemljana jabuka", krumpir) nastalo je Erdtoffel.

Izvori